Николай Анатольевич Овчинников (1949—2014) — советский и российский скульптор.

Биография 
Родился 23 мая 1949 года в городе Александрове Владимирской области.. После окончания восьмилетней школы учился в Абрамцевском художественном училище (г. Хотьково) на отделении керамики.

После окончания в 1977 году факультета скульптуры Московского государственного художественного института имени Сурикова был направлен в Архангельск, где прошла вся его творческая жизнь.

Был участником областных, зональных, республиканских, всесоюзных и всероссийских выставок. Создал несколько мемориальных досок, посвященных известным северянам: этнографу Ксении Гемп, писателю Николаю Жернакову, хирургу Георгию Орлову.

С 1993 года — член Союза художников РФ.

В 2004 году в Емецке был установлен гранитный памятник поэту Николаю Михайловичу Рубцову работы Н. А. Овчинникова и его жены Н. К. Шек. За памятник авторам были вручены дипломы лауреатов премии имени Николая Рубцова.

Бронзовый портрет Владимира Высоцкого в исполнении Овчинникова был приобретён Государственным музеем Высоцкого на Таганке и считается одним из лучших художественных образов поэта.

Скончался 12 апреля 2014 года. Похоронен в Архангельске на Вологодском кладбище.

Примечания

Литература 
 Е. Борисова Николай Овчинников. В поисках идеала. Каталог произведений: скульптура, мемориальные доски, памятники. Статьи о творчестве. Воспоминания. — Северодвинск. — 77 с.
 «В поисках идеала». Выставка архангельского скульптора  // Правда Севера. — 2016. — 16 марта.
 Т. Борисова Скульптурная летопись Николая Овчинникова  // Правда Севера. — 2015. — 23 декабря.
 Ашиток Л. Ф. Скульптор для Архангельска : Садко, Ксения Гемп и золотая почка : в Гостином дворе открылась выставка «В поисках идеала…» скульптора Николая Овчинникова, ушедшего от нас два года назад // Архангельск. — 2016. — 24 марта (№ 11). — С. 32
 Федосова Л. Резцом по камню : арктические художники своей эпохи // Архангельск. — 2017. - 14 сентября. (№ 36). — С. 25
 Николай Овчинников: в поисках идеала : в Гостиных дворах работает новая выставка «В поисках идеала». На ней представлены работы известного архангельского скульптора Николая Овчинникова // Домашняя жизнь. — 2016. — 4 апреля. (№ 14). — С. 1
 Архангельской организации союза художников России 60 лет — Архангельск: АОСХ России, 1995. — 34 с.

Выпускники МГХИ им. Сурикова
Похороненные на Вологодском кладбище в Архангельске